Картес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 19 км². Население — 5279 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cartes 
 Ayuntamiento de Cartes
 Cartes
 Cantabria, 102 municipios
 Cartes
 Cantabria Infinita

Муниципалитеты Кантабрии
Объекты культурного наследия Кантабрии